Polifemo può riferirsi a:

Affreschi
 Polifemo, affresco di Sebastiano del Piombo del 1512

Astronomia
 Polifemo, cratere da impatto sulla superficie di Teti

Personaggi
 Polifemo, ciclope che compare principalmente nell'Odissea
 Polifemo, argonauta che compare nelle Argonautiche di Apollonio Rodio

Persone
 Polifemo Orsini, fantino italiano